Уэст-Дарт () — река на вересковых пустошах Дартмура в графстве Девон, Юго-Западная Англия. Один из двух главных притоков реки Дарт. Длина реки — 16,25 км. Высота устья — 210 м над уровнем моря. Высота истока — 450 м над уровнем моря. Уклон реки — 14,76 м/км.

Исток располагается в 500 м к западу от вершины Флэт-Тор. Течёт в южном направлении в местность под названием , затем на юго-восток мимо  и в , где он встречается с Ист-Дартом, формируя Дарт.

Правые притоки: Каузик, Блэкбрук,  и .
Левый приток — Черри-Брук.

Бассейн Ла-Манша
Реки Англии